Barda har flere betydninger:
 Barda (rollespilsverden) – et rollespilsunivers, populariseret på DR TV
 Barda (film) – en tyrkisk film
 Jean-Pierre Barda – musiker i Army of Lovers